Калибър може да се отнася за:

 Калибър, основен параметър на огнестрелното оръжие
 Калибър (крилата ракета), руски модификации крилати ракети
  Специализиран измервателен инструмент за калибриране (настройване на измервателен уред, проверка на размери и други технически параметри на изделия, машини, механизми и др.)
 Величина, големина, размер – в разговорния език.

Източници